Robert Cornthwaite puede referirse a:
El futbolista australiano Robert Cornthwaite..
El actor estadounidense Robert O. Cornthwaite.
El obispo inglés '''''Robert Cornthwaite.